Torneo Clausura  2017 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2017 en Bolivia.
 Torneo Finalización 2017 en Colombia.
 Torneo de Verano 2017 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2017 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2017 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2017 en Honduras.
 Torneo Clausura 2017 en México.
 Torneo Clausura 2017 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2017 en Panamá.
 Torneo Clausura 2017 en Perú.
 Torneo Clausura 2017 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2017 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2017 en Venezuela.